Philipp Stahl () může být:

 Philipp von Stahl (1760-1831), rakouský dvorní úředník
 Philipp Stahl (filmový střihač) (* 1972), německý filmový střihač a producent